William Henry Edwards (1822-1909) – entomologo statunitense
 Henry Edwards (1827-1891) – entomologo inglese
 Henry Edwards (1856-1913) – calciatore
 Henry Edwards (1882-1952) – regista e attore inglese